«Знаки зодиака»:

 Знаки зодиака — 12 секторов по 30°, на которые в астрологии разделён зодиакальный пояс, каждому из этих участков приписываются определённые метафизические свойства, играющие роль при анализе гороскопов.
 «Знаки зодиака» — советский рекламный фильм 1975 года по сценарию и на музыку Владимира Высоцкого.